DMM steht für:
 Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Leichtathletik, siehe Team-DM
 Deutsches Medizinhistorisches Museum in Ingolstadt
 Deutsches Meeresmuseum in Stralsund
 virtuelles Deutsches Migrationsmuseum
 Dichter-Musiker-Maler-Weg (DMM-Weg), Wanderweg in der Sächsischen Schweiz
 Digitalmultimeter, ein elektrotechnisches Messgerät
 Dimethoxymethan
 Direct Metal Mastering, Verfahren zur Herstellung von Schallplatten, siehe Schallplatte #Herstellung
 Flughafen Dammam (IATA-Code), Flughafen in Saudi-Arabien

dmm steht für:
 Dama (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Mbum-Day-Sprachen
 Dimimeter, entsprechend 10−4 Meter oder 0,1 Millimeter, siehe Myria

Abkürzung